Gysbert van der Smissen ist der Name folgender Personen:

* Gysbert van der Smissen (Unternehmer, 1620), niederländischer Bäcker, Kaufmann und Reeder
 Gysbert van der Smissen (Unternehmer, 1717), deutscher Unternehmer und Reeder